Paulina de Wurtemberg (en alemán, Pauline von Württemberg; Riga, 4 de septiembre de 1800-Stuttgart, 10 de marzo de 1873) era hija del duque Luis de Wurtemberg y de su segunda esposa, la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. A través de su matrimonio con el rey Guillermo I de Wurtemberg, se convirtió en reina consorte de Wurtemberg.

Familia

Paulina era una de los cinco hijos del duque Luis de Wurtemberg y su segunda esposa, la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Su padre sirvió en el ejército ruso y como gobernador de Riga, gracias a las buenas relaciones con la familia zarista rusa; su hermana era la zarina rusa María Fiódorovna. Aquí, Paulina nació como la tercera hija de la pareja. Sus hermanos fueron María Dorotea, archiduquesa de Austria; Amelia, duquesa de Sajonia-Hildburghausen; Isabel Alejandrina, princesa de Baden; y el duque Alejandro de Wurtemberg (el fundador de la rama Teck de la familia).

Sus abuelos paternos fueron Federico II Eugenio, duque de Wurtemberg, y la margravina Federica de Brandeburgo-Schwedt. Sus abuelos maternos fueron el príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y la princesa Carolina de Orange-Nassau, hija de Guillermo IV, príncipe de Orange.

Nupcias y descendencia 
A petición del rey, la familia regresó a Wurtemberg. El 15 de abril de 1820, Paulina se casó en Stuttgart con su primo hermano, el rey Guillermo I de Wurtemberg. Paulina se convirtió así en reina consorte de Wurtemberg. Él era hijo del rey Federico I y de su primera esposa, la duquesa Augusta de Brunswick-Wolfenbüttel. Paulina se parecía mucho a su predecesora, Catalina Pávlovna de Rusia, quien murió temprano y pronto fue idealizada.

Paulina le dio a su esposo tres hijos, incluido el posterior rey Carlos de Wurtemberg. 101 disparos de cañón y el repique de todas las campanas de las iglesias en Stuttgart anunciaron el feliz evento en 1823. 

Con su tercera esposa, el matrimonio fue infeliz, sobre todo por el profundo afecto que Guillermo mostró a su amante, la actriz Amalia Stubenrauch.

A pesar de ello, tuvieron tres hijos:

Catalina Federica (1821-1898), quien contrajo matrimonio con el príncipe Federico de Wurtemberg (1808-1870) y fue madre del rey Guillermo II de Wurtemberg.
Carlos I (1823-1891), sucedió como rey de Wurtemberg. Se casó con Olga Nikolaievna de Rusia y no tuvieron descendencia.
Augusta (1826-1898), se casó con el príncipe Hermann de Sajonia-Weimar-Eisenach (1825-1901); tuvieron seis hijos.

Paulina también fue madrastra de María y Sofía de Wurtemberg, la futura reina de los Países Bajos, que eran del segundo matrimonio de Guillermo. En una carta que escribió a su amiga, Lady Malet, la reina Sofía expuso más tarde la posibilidad de cómo su madrastra, la reina Paulina, y una de sus hijas (Catalina o Augusta) muy pronto se refugiaron en los Países Bajos, como consecuencia de los acontecimientos producidos por las revoluciones de 1848 en los Estados alemanes.

Guillermo I murió en el castillo de Rosenstein en Stuttgart, el 25 de junio de 1864. A su muerte, su enajenación se hizo conocida para el público. Paulina fue excluida por completo de su herencia en el testamento. Ella moriría nueve años después, el 10 de marzo de 1873, habiendo vivido sus últimos años en Suiza.

Paulina había sido muy popular, no solo por la amabilidad que mostró a sus súbditos, sino también por la dedicación que mostró a los pobres. A su muerte, los habitantes de Wurtemberg dieron su nombre a calles y lugares en Stuttgart, Esslingen y Friolzheim. En Stuttgart, Paulinenpflege para niños necesitados todavía da testimonio de sus actividades sociales. Un hogar de ancianos del Ev. Heimstiftung (Stuttgart) en Friedrichshafen, el "Königin-Paulinen-Stift" y el "Paulinenpflege Winnenden" llevan su nombre. En Heilbronn, la "Paulinenstraße" y la "Paulinen-Apotheke" llevan su nombre. Paulinenstrasse pasó a llamarse en 1948. Se llamó Paulinenstraße desde 1840/41, estuvo en Würzburger Straße entre 1947/48 y se convirtió nuevamente en Paulinenstraße en 1948.

Ancestros

Referencias 
 La Nueva Enciclopedia Internacional. Daniel Coit Gilman, Harry Thurston Peck, y Frank Moore Colby (eds). Nueva York: Dodd, Mead, y la Compañía. 1909.
 Sofía de Württemberg. Un Extraño en La Haya: Las cartas de la reina Sofía de los Países Bajos a Lady Malet, 1842-1877. SW Jackson y Hella Haasse (eds.). Duke University Press. 1989.

       
Reinas Consortes de Wurtemberg